El príncipe Venceslao de Liechtenstein (en alemán: Wenzeslaus von und zu Liechtenstein; nacido el 12 de mayo de 1974) es miembro de la familia principesca de Liechtenstein. Es nieto del antiguo príncipe reinante Francisco José II y sobrino del actual príncipe reinante Juan Adán II. Recibe el tratamiento de Su Alteza Serenísima.

Biografía 

El príncipe Venceslao nació en Uccle, siendo el segundo hijo del príncipe Felipe Erasmo de Liechtenstein y de su esposa, Isabelle de l'Arbre de Malander (princesa Isabel de Liechtenstein).

Sus hermanos son:
 Príncipe Alejandro (nacido en 1972); casado con Astrid Barbara Kohl en 2003.
 Príncipe Rodolfo Fernando (nacido en 1975); casado con Tılsım Tanberk in 2012.

El príncipe Venceslao se convirtió en protagonista de la crónica social debido a su relación con la modelo de Victoria's Secret, Adriana Lima.

Su padre ha sido miembro de la junta directiva del grupo LGT desde 1981 y presidente de esa organización desde 2001.

Títulos y estilos 
 Su Alteza Serenísima el Príncipe Venceslao de Liechtenstein, Conde de Rietberg.

Árbol genealógico

Referencias

Enlaces externos 
 Página de la familia principesca de Liechtenstein (en alemán e inglés)

Príncipes de Liechtenstein
Personas de Zúrich
Liechtensteinianos del siglo XX
Liechtensteinianos del siglo XXI
Católicos de Liechtenstein